Giovanni Animuccia (1520-1571) – compositore italiano, fratello di Paolo
 Paolo Animuccia (...-1563) – musicista e compositore italiano, fratello di Giovanni